Alexander Ritter (Narva, Estònia, 1833 – Munic, Baviera, 1896), violinista i compositor d'ètnia alemanya
 August Gottfried Ritter (Erfurt, 1811 – Magdeburg, 1885) fou un organista i compositor alemany 
 Carl Ritter (Quedlinburg, Saxònia-Anhalt, 1779 – Berlín, 1859), geògraf alemany 
 Christian Ritter (1650 – 1725), compositor, mestre de capella i organista d'ètnia alemanya
 Gerhard Ritter (Bad Sooden-Allendorf, 1888 – Freiburg im Breisgau, 1967), historiador alemany 
 Johann Wilhelm Ritter (Samitz, Silèsia, 1776 – 1810), físic i químic alemany 
 Lina Ritter (Village-Neuf, Alt Rin, 1888 – 1981), poetessa francesa en alsacià 
 Ole Ritter (Slagelse, 1941), ciclista danès 
 Peter Ritter (Mannheim, 1763 – Mannheim, 1846), violoncel·lista i compositor 
 Robert Ritter von Greim (Bayreuth, Alemanya, 1892 – Salzburg, Àustria, 1945), noble, pilot i oficial de l'exèrcit alemany 
 Théodore Ritter (París, 1836 – 1886), pianista i compositor francès 
 Fréderik Louis Ritter (Estrasburg, Alsàcia, 1834 – Anvers, Bèlgica, 1891), compositor i musicògraf alemany.
 Karl Ritter von Frisch (Viena, 1886 – Munic, 1982), etòleg i professor universitari austríac
 Franz Ritter von Epp (Munic, 1868 – 1946), oficial de l'exèrcit imperial alemany.
 Franz Ritter von Soxhlet (Brno, Bohèmia, 1848 – Munic, Alemanya, 1926), químic.

També:
 Ritter Sport, com es coneix a la fàbrica alemanya de xocolata Alfred Ritter GmbH & Co. KG.